Purple Haze steht für:

 Purple Haze (Lied), Song von Jimi Hendrix aus dem Jahr 1967
 Purple Haze (Film), US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1982

als Künstlername:
 Lisi (Rapperin) (* 1983), deutsche Rapperin 
 Sander van Doorn (* 1979), niederländischer DJ und Musikproduzent